Un macrocycle, en chimie.
 Un macrocycle, en informatique.